Raccolta – lavoro di raccogliere poi immagazzinare le parti utili delle colture per il consumo ulteriore
 Raccolta – libro di preghiere della Chiesa cattolica
 Raccolta – opera che comprende più racconti letterari distinti
 Raccolta – album discografico di uno o più artisti composto da brani solitamente già pubblicati
 Raccolta – album dei New Trolls del 1987
 Raccolta – album di Grazia Di Michele del 1990